Poti, cidade da Geórgia
 Poti (Crateús), distrito brasileiro no estado do Ceará
 Poti Irineu de Medeiros, um político brasileiro
 Rio Poti, rio brasileiro dos estados do Ceará e Piauí

Ou ainda:
 NPa Poti (P-15) embarcação da Marinha do Brasil
 O Poti, extinta versão dominical do jornal brasileiro Diário de Natal, no Rio Grande do Norte
 Sapekhburto Klubi Kolkheti-1913 Poti, também conhecido como Kolkheti Poti, equipe de futebol da Geórgia